Мо́зер () — немецкая фамилия.

Известные носители:
 Мозер, Алоиз (1876—1969) — музыковед и музыкальный критик.
 Мозер, Ангелика (род. 1997) — швейцарская прыгунья с шестом, участница летних Олимпийских игр 2016 года.
 Мозер, Андреас (1859—1925) — немецкий музыковед и музыкальный педагог.
 Мозер, Вильгельм Готфрид (Moser, Wilhelm Gottfried; 1729—93) — немецкий лесовод, основатель лесной систематики.
  — немецкий драматург.
 Мозер, Ева (1982—2019) — австрийская шахматистка, международный мастер (2004).
 Мозер, Евгений Вячеславович (род. 1993) — российский хоккеист.
 Мозер, Жозе Карлос (род. 1960) — бразильский футболист, защитник, игрок национальной сборной, тренер.
 Мозер, Иван Иванович (1933—2006) — советский футболист.
 
 Мозер, Йозеф (1861—1944) — австрийский энтомолог.
 Мозер, Карл (1860—1936) — швейцарский архитектор.
 Мозер, Коломан (1868—1918) — австрийский художник.
 Мозер, Кристина (род. 1960) — немецкая хоккеистка на траве, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1984 года.
 Мозер, Леннарт (род. 1999) — немецкий футболист, вратарь.
 Мозер, Ленц (1905—1978) — австрийский виноградарь, винодел и энолог.
 Мозер, Лукас (XV век) — немецкий художник.
  — немецкий физик.
 Мозер, Майнхард Михаэль (1924—2002) — австрийский миколог, один из самых влиятельных микологов-систематиков XX века.
 Мозер, Мей-Бритт (род. 1963) — норвежский психолог, нейрофизиолог.
 Мозер, Михаэль (род. 1969) — профессор языкознания Института славистики Венского университета.
 Мозер, Мишель (урожд. Мишель Кнобель, род. 1979) — швейцарская кёрлингистка, серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2006.
 Мозер, Морено (род. 1990) — итальянский профессиональный велогонщик.
 Мозер, Мэри (1744—1819) — английская художница.
 Мозер, Нина Михайловна (род. 1964) — российский тренер по фигурному катанию, в прошлом — советская фигуристка.
 Мозер, Пауль (1959—2004) — австрийский пианист и дирижёр.
 Мозер, Роланд (род. 1954) — швейцарский кёрлингист и тренер.
 Мозер, Светлана Владимировна (1933) — первая советская фигуристка-участница чемпионата Европы (1958).
 Мозер, Сильвио (1941—1974) — швейцарский автогонщик, пилот Формулы-1.
 Мозер, Симон (род. 1989) — швейцарский хоккеист.
 Мозер, Франк (род. 1976) — немецкий теннисист.
 Мозер, Франческо (род. 1951) — итальянский профессиональный шоссейный велогонщик, победитель Джиро д’Италия 1984 года.
 Мозер, Фридрих Карл фон (1723—1798) — немецкий писатель, публицист, политик.
 Мозер, Ханс Иоахим (1889—1967) — немецкий музыковед, композитор, певец и писатель.
 Мозер, Хуго (1909—1989) — немецкий филолог и германист.
 Мозер, Уильям — американский дипломат; посол США в Республике Молдова.
 Мозер, Эдвард (род. 1962) — норвежский психолог и нейрофизиолог.
 Мозер, Эдда (род. 1938) — немецкая оперная певица, сопрано.
 Мозер, Эдита (1883—1969) — австрийская художница-график
 Мозер, Юрген Курт (1928—1999) — немецкий, американский и швейцарский математик.

Другое 
 Число Мозера — число 2[2[5]] в нотации Мозера.
 «Мозер» («Henry Moser & Cie») — марка швейцарских часов.

Примечания